Story of My Life:

 «Story of My Life» (песня One Direction)
 «Story of My Life» (песня Smash Mouth)
 «Story of My Life», песня группы Bon Jovi с альбома Have a Nice Day (2005)
 «Story Of My Life» (песня Рича Кронина)
 «The Story of My Life» (песня Нила Даймонда)